Les Masters d'Allemagne de snooker 2017, tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2016-2017 de snooker, se sont déroulés du  au  au Tempodrom de Berlin.

Martin Gould est le tenant du titre. Il a été battu en demi-finale par Ali Carter. Le tournoi est remporté par l'Anglais Anthony Hamilton qui bat son compatriote Ali Carter sur le score de 9 frames à 6, remportant ainsi le premier succès de sa carrière dans un tournoi ranking.

Trois breaks maximums ont été réalisés au cours du tournoi :
 le premier par l'Anglais Ali Carter  au cours de la quatrième frame du match de qualification de premier tour l'opposant au Chinois Wang Yuchen ;
 le deuxième par l'Écossais Ross Muir  au cours de la troisième frame du match de qualification de second tour l'opposant au Brésilien Itaro Santos ;
 le troisième par l'Anglais Tom Ford  au cours de la deuxième frame du match de premier tour du tableau final l'opposant à l'Anglais Peter Ebdon.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 

 Meilleur break télévisé : 

 Dotation totale : 

Le break maximum (147 points) est récompensé de  ().

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 6 au  au  Barnsley Metrodome de Barnsley, dans le Yorkshire du Sud en Angleterre ; ils ont tous été joués au meilleur des 9 frames.

tour

tour

Centuries

Centuries des tours de qualification 

 147, 106  Ali Carter
 147  Ross Muir
 140  Stuart Carrington
 139, 123  Michael Georgiou
 138  Zhao Xintong
 136  Jamie Jones
 135, 101  Robin Hull
 135  Alfie Burden
 133, 127, 117, 106  Shaun Murphy
 132  Marco Fu
 131, 120  Mark Selby
 129  Michael White
 128  Itaro Santos
 128  Matthew Selt
 126  Scott Donaldson
 125, 110  David Gilbert
 124, 109  Tian Pengfei
 122, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 119  Jack Lisowski
 118, 109, 102  
 118  Mei Xiwen
 116  Matthew Stevens
 116  Fergal O'Brien
 114  Kyren Wilson
 113  Xiao Guodong
 113  Mark King
 112  Luca Brecel
 112  Judd Trump
 107  Joe Perry
 107  Robert Milkins
 106  Ben Woollaston
 105  Mark Allen
 105  Ronnie O'Sullivan
 105  Dominic Dale
 104  Sean O'Sullivan
 104  Joe Swail
 102  Aditya Mehta
 102  Rory McLeod
 102  Gary Wilson
 101  Stuart Carrington
 101  Ricky Walden
 101  Liam Highfield
 101  John Astley
 101  Mark Joyce

Centuries du tournoi 

 147  Tom Ford
 137, 126  Martin Gould
 132, 104  Ryan Day
 129  Stuart Bingham
 125  Robin Hull
 118  Anthony Hamilton
 117, 112, 101, 100  Ali Carter
 117  Ben Woollaston
 115  Yan Bingtao
 103  Zhao Xintong

Références 

2017
Snooker en 2017
Sport en Allemagne en 2017
Sport en février 2017